Abdul Aziz Keita (Conacri, 17 de junho de 1990) é um futebolista profissional guineense que atua como goleiro.

Carreira 
Abdul Aziz Keita representou o elenco da Seleção Guineense de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2015.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Guineense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2015
Naturais de Conacri